Кошкентал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кошкентал — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Кошкентал — село в Восточно-Казахстанской области. Находится в подчинении городской администрации Аягоза.